Football League Cup (pe scurt League Cup; denumită oficial Carabao Cup din motive de sponsorizare) este o competiție eliminatorie de fotbal din Anglia. În competiție participă doar 92 de cluburi, 20 din Premier League și 72 din Football League, adică echipele din primele 4 ligi. Câștigătoarea cupei merge în turul 2 al calificărilor pentru Europa League.

Rezultate 
De la înființarea competiției și până la ediția din 1965-1966, finala se juca în dublă manșă. Iar pentru următoarele ediții s-a stabilit ca finala să se dispute într-o singură manșă, incluzând prelungiri plus loviturile  de departajare. Asta a durat până în 1976, când organizatorii au modificat din nou regulamentul și au decis ca finalele care se termină la egalitate atât în timp regulamentar cât și după reprizele de prelungiri, să se rejoace ori de câte ori este nevoie pentru a desemna o câștigătoare, fără a mai fi nevoie de loviturile de la punctul cu var. Drept dovadă acest lucru s-a întâmplat exact în sezonul ce urma, când a fost nevoie de trei meciuri pentru a decide o câștigătoare. Așa s-a jucat o bună vreme până la ediția din 1997 - inclusiv, când din nou, organizatorii au modificat și au revenit asupra deciziei, și din 1998 și până astăzi finala Cupei Ligii se joacă numai într-o singură manșă, incluzând și loviturile de la punctul cu var.

Penalty 
{| border="1" cellpadding="2" style="margin:auto; font-size:90%;" width="61%"
|+Echipele care au câștigat Cupa Ligii la  penalty
|- bgcolor=6495ED
!  width="25%" rowspan=2|  !! colspan=6|   
|- bgcolor=silver
!  !!  !!  !!  !!  !! 
|-
|
! 2001 || 
! 2012 || 
! 2022 || 
|-
|
! 2016 || 
! 2019 || 
|-
|
! 2009 || 
|-
|}

 Trofee 

 Consecutiv 
 Echipele care au jucat consecutiv trei sau mai multe finale'''.

Semifinale

Vezi și
 Premier League
 FA Cup
 FA Trophy
 EFL Trophy

Legături externe
 Site oficial
 Rezultatele dintre anii 1960–1996
 Date legate de asistența la meciuri la BBC News și RSSSF

Fotbal în Anglia
Anglia